Tarbert – località della Grand Valley (Canada)
 Tarbert – località della contea di Kerry, in Irlanda
 
 Tarbert – località di Harris, Ebridi Esterne, Scozia
 Tarbert – località di Jura, Argyll e Bute, Scozia
 Tarbert – località di Kintyre, Argyll e Bute, Scozia